Javaanse hapvogel
 Mindanaohapvogel
 Samarhapvogel
 Sumatraanse hapvogel
 Zwart-rode hapvogel
 Zwartgele hapvogel